Die Croatia Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Juli 2001 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stuttgart der Mercedes Cup und in Amsterdam die Energis Open gespielt. Ersterer gehörte zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Amsterdam und Umag nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Chilene Marcelo Ríos, der in diesem Jahr nicht antrat. Stattdessen siegte der der spanische Setzlistenerste Carlos Moyá, der sich im Finale gegen den Franzosen Jérôme Golmard, der an fünf gesetzt war, durchsetzte.
Die Titelverteidiger im Doppel, Álex López Morón und Albert Portas, traten nicht erneut zusammen an; nur Portas spielte mit und schied mit Germán Puentes in der ersten Runde aus. Die Argentinier Andrés Schneiter und Sergio Roitman gewannen als Setzlistendritte ohne Satzverlust das Turnier. Im Finale besiegten sie Ivan Ljubičić und Lovro Zovko. Sie feierten ihren zweiten gemeinsamen Titel sowie beide auch ihren zweiten und letzten Titel insgesamt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Umag